Bandekow heißen folgende Ortschaften:
 Bandekow (Lübtheen), Ortsteil der Stadt Lübtheen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Bandekow (Teldau), Ortsteil der Gemeinde Teldau im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Bandekow, Dorf in der Gmina Płoty in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Bądkowo (Płoty) 

Bandekow ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Bandekow (1934–2016), deutscher Maler des Phantastischer Realismus
 Lutz Bandekow (* 1948), deutscher Generalarzt